

Geografia 
Agra — cidade do norte da Índia
Agra (Kansas) — vila do Condado de Phillips, Estados Unidos
Agra (Oklahoma) — vila do Condado de Lincoln, Estados Unidos
Agra (Varese) — comuna da Lombardia, Itália

Portugal 
Aldeia de Agra — do concelho de  Vieira do Minho

Outros usos 
Maria de Fátima Agra — botânica brasileira cuja abreviatura oficial é Agra

Desambiguações de topônimos